Григо́рий Ильи́н:
 Ильин, Григорий Ильич (1845—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Томской губернии.
 Ильин, Григорий Маркелович (1895—1958) — директор Московского металлургического завода «Серп и молот», лауреат Сталинской премии.
 Ильин, Григорий Фёдорович